Innamoramento ():
 Innamoramento — альбом Милен Фармер,
 Innamoramento — песня Милен Фармер.